Междоусобная война в Северо-Восточной Руси (1281—1293), борьба между сыновьями Александра Невского — борьба за власть во Владимиро-Суздальском княжестве между сыновьями Александра Невского Дмитрием и Андреем. Новгородская республика и Золотая Орда были заинтересованы в ослаблении Владимирского великого княжества, ситуацию осложняла и борьба между «волжской» Ордой и «дунайским» улусом Ногая. В итоге русские земли подверглись трём крупномасштабным разорениям (1281, 1282, 1293), а Дмитрий был свергнут.

Предшествующие события 
После смерти великого князя Василия Ярославича (1276) великим князем стал Дмитрий Александрович Переяславский. Вскоре после этого князья Борис ростовский, Фёдор Ростиславич ярославский, Глеб белозёрский и Андрей городецкий приняли участие в походе на Северный Кавказ против аланов, организованном сарайским ханом Менгу-Темиром. В следующем году Борис и Глеб умерли, а Фёдор ярославский с Михаилом белозёрским участвовали в подавлении ордынцами восстания волжских булгар.

В 1277 году впервые в русских летописях упоминается темник Ногай, вышедший из подчинения золотоордынским ханам, который в том году вместе с галицко-волынскими князьями организовал поход против Литвы.

В ходе спора из-за ростовского наследства Михаил Глебович белозёрский и Константин Борисович были изгнаны, всем Ростовским княжеством овладел Дмитрий Борисович. Константин нашёл убежище у Дмитрия Александровича, Дмитрий Борисович стал готовиться к обороне, но великий князь помирил братьев.

В 1279 году Дмитрий построил крепость Копорье в Новгородской земле и собирался оставить там свой гарнизон, но новгородцы опасались постоянного военного присутствия князя на их земле. Конфликт разрешился в пользу Дмитрия, когда он разорил новгородские земли по реке Шелонь.

Столкновения 1281—1282 
В 1281 году Андрей Городецкий получил ярлык на княжение у хана и с татарским войском Кодая и Алчидая пришёл под Муром, где к нему присоединились Фёдор ярославский, Константин ростовский и Михаил Иванович стародубский. Дмитрий не предпринял встречных действий, уехал в Копорье. Переяславль был взят и сожжён. Новгородцы не пустили Дмитрия в Копорье и вынудили оставить город псковского князя Довмонта, который перед этим женился на дочери Дмитрия Марии и совершил грабительский набег на Ладогу.

Андрей был принят новгородцами на княжение, а Дмитрий после ухода татар вернулся в Переяславль и начал собирать войско. Тогда новгородцы со Святославом Ярославичем тверским и Даниилом Александровичем московским выступили против него, встретились у Дмитрова и без сражения заключили мир на всей воле своей. Дмитрий отказывался от Новгорода, но тем не менее хан послал новую карательную экспедицию во главе с Тукатемиром и Алынем, разорившую Рязань, Владимир, Суздаль и вновь Переяславль.

Дмитрию удалось бежать к Ногаю. В 1282 году умер Менгу-Темир, и его место занял Туда-Менгу, при котором преобладание улуса Ногая над волжской частью Орды стало существенным. Великое княжение было возвращено Ногаем Дмитрию (1283), удельные князья смирились с этим. По приказу Дмитрия в Костроме был убит советник Андрея Семён Тонилиевич, а в 1284 году Андрей вместе с братом и татарами ходил на Новгород, и тот был вынужден подчиниться Дмитрию, причём под контроль последнего перешёл Волоколамск.

В 1285 году ордынцы во главе с «царевичем» Елтораем разорили мордовские земли, Муром, Рязань. Андрей предпринял попытку выступления против Дмитрия вместе с ним, но Дмитрий пошёл против них, побежал царевич в Орду, в плен попали многие бояре Андрея. По одной из версий, в 1285 году имела место первая полевая победа русских над татарами.

В 1288 году новгородцы участвовали в походе Дмитрия Александровича и Дмитрия Борисовича (бывшего тогда князем Углицким) против Михаила Ярославича тверского. Примечательно то, что противники сошлись вблизи Кашина, углицкого владения. Дело не дошло до битвы.

Столкновения 1293—1294 

К 1291 году влияние Ногая на ордынские дела выросло настолько, что он смог посадить править Сараем своего ставленника Тохту.

В 1293 году Андрей Городецкий вновь получил ярлык на великое княжение, снова действуя в союзе с Фёдором ярославским. Против Дмитрия выступило ордынское войско во главе с братом хана Тохты Дюденем. Дмитрий не пошёл на столкновение и уехал во Псков к Довмонту. 14 городов были сожжены, в том числе Муром, Суздаль, Владимир, Юрьев, Переяславль, Углич, Коломна, Москва, Дмитров, Можайск. Михаил Ярославич подготовился оборонять Тверь, и нашествие завершилось разорением Волоколамска. В 1293 году Тверь, которую обошёл стороной Дюдень, всё же разорил баскак Тохта-Тимур (Тахтамир). Итогом, по выражению летописца, стало то, что «татары положила всю землю пусту».

Андрей стал великим князем, отдал Переяславль своему союзнику Фёдору ярославскому, а Волоколамск был возвращён Новгородской республике. Дмитрий, узнав об уходе татар, поехал в Переяславль и благополучно доехал до Твери, но его семья и обоз были перехвачены слугами Андрея в Торжке. По условиям мира Дмитрий отказался от владимирского княжения, но Андрей признал его права на Переяславль, и Фёдор, уходя из города, сжёг его.

Последующие события 
Ещё в 1292 году сын Дмитрия переяславского Иван женился на дочери Дмитрия Борисовича ростовского. В 1294 году на другой его дочери, Анне (впоследствии св. Анне Кашинской), женился Михаил Ярославич тверской, таким образом получив права на Кашинский удел, на третьей, Василисе, женился Андрей Александрович, а на также ростовской княжне Василисе (предположительно дочери Константина Борисовича) женился московский княжич Юрий Данилович (1297). В 1296 году князья собрали съезд во Владимире, который едва не закончился кровопролитием. Тогда Андрей предпринял поход на Переяславль, но Даниил московский и Михаил тверской вывели войска навстречу, и дело закончилось миром.

В 1299—1300 годах сарайскому хану Тохте удалось ликвидировать улус Ногая, после чего имел место переход части южнорусской знати на службу в Москву. В 1301 году основные участники прежней северо-восточной междоусобицы вторично съехались, в Дмитрове, но разногласия между Михаилом тверским и Иваном переяславским улажены так и не были, и в следующем году Иван, умирая, завещал Переяславль Даниилу московскому. После смерти Андрея Александровича (1304) основная борьба в Северо-Восточной Руси развернулась между Москвой и Тверью.

В культуре 
Война 1281—1293 годов изображена в романе Дмитрия Балашова «Младший сын» из цикла «Государи Московские».

Примечания

Ссылки 
 Суздальская летопись
 Суздальская летопись (продолжение по Академическому списку)
 Новгородская первая летопись младшего извода
 Карамзин Н. М. «История государства Российского» ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ДИМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Г. 1276-1294.

Войны Северо-Восточной Руси
Междоусобные войны на Руси
Войны XIII века